Plenty kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Plenty (udde),

Australien 

 Plenty (ort), Tasmanien, Derwent Valley, 
 Plenty (del av en befolkad plats), Victoria,

Nya Zeeland 

 Bay of Plenty (vik i Nya Zeeland, lat -37,67, long 177,00), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar